Сен-Вальє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 55 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4130 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9281,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Вальє
 Сен-Вальє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вальє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вальє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вальє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Вальє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара